Ши Сюечен — буддійський монах, голова Буддійської асоціації Китаю.
 Рен Сюечен (任雪层, нар. 21 травня 1985(19850521), Шицзячжуан, провінція Хебей) — китайська борчиня вільного стилю.